Nahkiaissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nahkiaissaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Nahkiaissaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar